Anvil Island (engl. Amboss-Insel) ist der Name folgender Inseln:

 Anvil Island (British Columbia) im Howe-Sound
 Anvil Island, eine Insel im australischen Recherche-Archipel